Рајх се може односити на:
Рајх (Хунсрик)

или:
Свето римско царство или Први рајх 
Немачко царство или Други рајх
Нацистичка Немачка или Трећи рајх
Четврти рајх

Види још 
Немачки рајх